Partito Comunista Operaio Spagnolo – fondato nel 1973 da Enrique Líster
 Partito Comunista Operaio Spagnolo – fondato da una scissione del PSOE nel 1921